Maurice Meunier ist der Name folgender Personen:

* Maurice Meunier (Fußballspieler) (1890–??), französischer Fußballspieler 
 Maurice Meunier (Musiker) (1925–1990), französischer Jazzmusiker